Steinbüchel ist der Name von:

 Anton von Steinbüchel (1790–1883), österreichischer Numismatiker und Archäologe
 Theodor Steinbüchel (1888–1949), deutscher Moraltheologe und Sozialethiker
 Steinbüchel (Leverkusen), Stadtteil von Leverkusen, Nordrhein-Westfalen

 Steinbüchel (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Steinbüchl